Primera División Venezolana (inaczej Liga Venezolana) – najwyższego szczebla liga piłki nożnej w Wenezueli. Założona w 1921, przekształcona w ligę zawodową w 1957.

Kluby w sezonie 2012/13 

 AC Mineros de Guayana
 Aragua FC
 Carabobo FC
 Caracas FC
 Deportivo Táchira FC
 Monagas SC
 Portuguesa FC
 Trujillanos FC
 Unión Atlético Maracaibo
 Zamora FC

Mistrzowie 
 1921 América
 1922 Centro Atlético
 1923 América
 1924 Centro Atlético
 1925 Loyola SC (Caracas)
 1926 Centro Atlético
 1927 Venzóleo
 1928 Deportivo Venezuela
 1929 Deportivo Venezuela
 1930 Centro Atlético
 1931 Deportivo Venezuela
 1932 Unión SC
 1933 Deportivo Venezuela
 1934 Unión SC
 1935 Unión SC
 1936 Dos Caminos SC (Caracas)
 1937 Dos Caminos SC (Caracas)
 1938 Dos Caminos SC (Caracas)
 1939 Unión SC
 1940 Unión SC
 1941 Litoral SC (Caracas)
 1942 Dos Caminos SC
 1943 Loyola SC (Caracas)
 1944 Loyola SC (Caracas)
 1945 Dos Caminos SC (Caracas)
 1946 Deportivo Español
 1947 Unión SC
 1948 Loyola SC (Caracas)
 1949 Dos Caminos SC (Caracas)
 1950 Unión SC
 1951 Universidad Central (Caracas)
 1952 La Salle FC
 1953 Universidad Central (Caracas)
 1954 Deportivo Vasco
 1955 La Salle FC
 1956 Banco Obrero
 1957 Universidad Central (Caracas)
 1958 Deportivo Portugués (Caracas)
 1959 Deportivo Español
 1960 Deportivo Portugués (Caracas)
 1961 Deportivo Italia (Caracas)
 1962 Deportivo Portugués (Caracas)
 1963 Deportivo Italia (Caracas)
 1964 Deportivo Galicia (Caracas)
 1965 Lara FC (Baquisimeto)
 1966 Deportivo Italia (Caracas)
 1967 Deportivo Portugués (Caracas)
 1968 Unión Deportivo Canarias (Caracas)
 1969 Deportivo Galicia (Caracas)
 1970 Deportivo Galicia (Caracas)
 1971 Valencia FC
 1972 Deportivo Italia (Caracas)
 1973 Portuguesa (Acarigua) 
 1974 Deportivo Galicia (Caracas)
 1975 Portuguesa (Acarigua) 
 1976 Portuguesa (Acarigua) 
 1977 Portuguesa (Acarigua) 
 1978 Portuguesa (Acarigua) 
 1979 Deportivo Táchira (San Cristóbal)
 1980 Estudiantes de Mérida
 1981 Deportivo Táchira (San Cristóbal)
 1982 Atlético San Cristóbal
 1983 Universidad de Los Andes (Mérida)
 1984 Deportivo Táchira (San Cristóbal)
 1985 Estudiantes de Mérida
 1986 Unión Atlético Táchira (San Cristóbal)
 1986/1987 Marítimo Caracas
 1987/1988 Marítimo Caracas
 1988/1989 Mineros de Guayana (Ciudad Guayana)
 1989/1990 Marítimo Caracas
 1990/1991 Universidad de Los Andes (Mérida)
 1991/1992 Caracas
 1992/1993 Marítimo Caracas
 1993/1994 Caracas
 1994/1995 Caracas
 1995/1996 Minervén (Ciudad Guayana)
 1996/1997 Caracas
 1997/1998 Atlético Zulia
 1998/1999 ItalChacao Caracas
 1999/2000 Deportivo Táchira (San Cristóbal)
 2000/2001 Caracas
 2001/2002 Nacional Táchira (San Cristóbal)
 2002/2003 Caracas
 2003/2004 Caracas
 2004/2005 Unión Atlético Maracaibo
 2005/2006 Caracas
 2006/2007 Caracas
 2007/2008 Deportivo Táchira (San Cristóbal)
 2008/2009 Caracas
 2009/2010 Caracas
 2010/2011 Deportivo Táchira (San Cristóbal)
 2011/2012 Deportivo Lara
2012/2013 Zamora FC
2013/2014 Zamora FC
2014/2015 Deportivo Táchira
2015 Zamora FC
2016 Zamora FC
2017 Monagas SC
2018 Zamora FC
2019 Caracas FC
2020 Deportivo La Guaira

Tytuły według klubów 

12 razy

 Caracas

8 razy

 Unión

7 razy

 Deportivo Táchira

6 razy

 Dos Caminos

5 razy

 ItalChacao (także jako Deportivo Italia)
 Portuguesa

4 razy
  
 Centro Atlético
 Deportivo Galicia
 Loyola
 CS Marítimo (Caracas)
 Deportivo Portugués
 Deportivo Venezuela
Zamora FC

3 razy

 Universidad Central

2 razy

 América
 Deportivo Español
 Estudiantes de Mérida
 La Salle
 Universidad de Los Andes

1 raz

 Banco Obrero
 Unión Deportivo Canarias
 Lara
 Litoral
 Minervén
 Unión Atlético Maracaibo
 Mineros de Guayana
Monagas SC
 Atlético San Cristóbal
 Unión Atlético Táchira
 Nacional Táchira
 Valencia
 Deportivo Vasco
 Venzóleo
 Atlético Zulia
 Deportivo Lara
Deportivo La Guaira

Linki zewnętrzne 
 RSSSF

Wenezuela
1